Die Christus Health Pro Challenge 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Tyler, Texas. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 25. bis 31. Oktober 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Christus Health Pro Challenge 2021 fand am 25. und 26. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Tyler (Texas)